

Sigle
 Washington National Opera  – teatro e compagnia operistica statunitense

Codici 
 wno – codice ISO 639-3 della lingua wao